Tini puede referirse a:
 Tini (futbolista) (1931-2010), futbolista español.
 Tini Stoessel (n. 1997), cantante y actriz argentina.
 Tini (álbum), álbum de Tini Stoessel.